Niccolò Fabi – cantautore italiano
Niccolò Fabi – album del 1998
Niccolò Fabi – album del 2001